341-я пехотная дивизия (Вьетнам)
341-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 341-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 341-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1944 году

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (300. - 349.)#341. divizija